UDP puede referirse a:

 Al acrónimo de informática UDP, equivalente a User Datagram Protocol; 
 Al acrónimo de la Universidad Diego Portales, ubicada en Chile; 
 Al acrónimo de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España; 
 Al acrónimo de la Unión Democrática Popular, partido político portugués; 
 Al acrónimo del compuesto bioquímico Uridina difosfato; 
 Al disco Un día perfecto (U.D.P) de Ataque 77; 
 Al acrónimo de la Unidad Democrática y Popular, alianza política de Bolivia en los años 70; 
 Al acrónimo de la Unión por la Democracia y el Progreso, partido político de Mauritania; o
 Al acrónimo de la Unidad Democrática Popular, partido político de Perú en los años 80.